Удовиче́нко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Удовиченко Вікторія Віталіївна — український фізико-географ, кандидат географічних наук, доцент Київського національного університету ім. Т. Шевченка.
 Удовиченко Володимир Григорович (нар. 1932) — український радянський діяч, секретар партійного комітету КПУ виробничого об'єднання турбобудування «Харківський турбінний завод», 1-й секретар Фрунзенського районного комітету КПУ міста Харкова. Кандидат в члени ЦК КП України в 1981—1986 роках.
 Удовиченко Володимир Петрович — славутицький міський голова.
 Удовиченко Лариса Іванівна — акторка.
 Удовиченко Микола Іванович — генерал-хорунжий Армії УНР, старший брат Олександра Удовиченка.
 Удовиченко Микола Миколайович — український банкір, почесний секретар G-NEXID (Глобальної мережі експортно-імпортних банків і фінансових установ зі сприяння розвитку), Заслужений економіст України.
 Удовиченко Михайло Дмитрович (1878—1934) — полковник РІА та українського війська.
 Удовиченко Надія Яківна (нар. 1921) — українська радянська діячка, інженер. Депутат Верховної Ради УРСР 2—4-го скликань.
 Удовиченко Олександр Іванович — військовий і громадський діяч, генерал Армії УНР, віце-президент УНР в екзилі (1954—1961).
 Удовиченко Петро Платонович — міністр освіти УРСР (1967—1971), український радянський дипломат, історик, педагог, Академік АПН СРСР.
 Удовиченко Роман Миколайович (1979—2022) — старший солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Удовиченко Філат Платонович — депутат Верховної ради УРСР 1-го скликання (1940—1941).

Див. також 
 Удовіченко Олександр Анатолійович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 
Українські прізвища
Прізвища на -енко